Это статья о цикле романов и рассказов П. Г. Вудхауза. См. также статью об экранизации цикла Дживс и Вустер (телесериал).

Джи́вс и Ву́стер — популярный цикл комедийных романов и рассказов английского писателя П. Г. Вудхауза о приключениях молодого английского аристократа Берти Вустера и его камердинера Дживса. Цикл в основном написан в период с 1916 по 1930 год, а затем он дополнялся единичными произведениями вплоть до 1974 года. Романы и рассказы в основном написаны в жанре комедии положений.

Основные сюжетные линии 
Действия романа о Вустере и Дживсе разворачиваются в основном в Лондоне, его пригородах, и в Нью-Йорке в начале XX века.
Берти Вустер — это молодой богатый аристократ-бездельник из «золотой молодёжи», в общем не блещущий умом, но являющийся при этом истинным благородным джентльменом. В романе он неизменно появляется в компании своего находчивого и эрудированного камердинера Дживса, который постоянно вытаскивает Берти и его друзей из разных забавных передряг. Передряги эти часто возникают из-за того, что за Берти намереваются выйти замуж разные не вполне подходящие ему девушки (от строгих «сержантов в юбке» до слишком сентиментальных и возвышенных особ), а Берти всячески стремится уклониться от помолвки и брака с ними.

Другой источник головной боли Берти — это две его тёти. Одна из них — тётя Далия, которая раньше занималась охотой на лис и имеет соответствующую выправку и голос, вполне хорошо относится к Берти. Другая тётя — Агата, «проклятие дома Вустеров», строгая, властная и чопорная особа, периодически принимается воспитывать Берти или хочет женить его. Тёти Агаты Берти боится, как огня, а тётю Далию очень любит. Но обе постоянно вовлекают Берти в разные неприятности, давая ему неловкие, подчас абсурдные и противозаконные поручения, которые он вынужден выполнять под страхом отлучения от гениальной стряпни французского повара Анатоля (как в случае с тётей Далией) или просто потому, что не может отвертеться (как в случае с тётей Агатой).

Берти также состоит в клубе «Трутни» (в других переводах «Шалопаи»; ), где обитает много таких же, как он, богатых аристократов, со многими из которых он давно знаком или учился вместе. Друзья Берти тоже частенько влипают в разные истории, а Берти, как надёжный друг и рыцарь в душе, всегда стремится помочь друзьям в любых затруднениях, будь то дела сердечные или финансовые.

Дживс — это начитанный и эрудированный человек, знаток поэзии и психологии. Он камердинер в лучшем традиционном представлении о чопорном и тактичном английском слуге. Он неизменно выручает Берти и его друзей из неприятностей. Дживс, видимо, несколько старше Берти. Берти часто называет Дживса «гением» и восторгается силой его мысли, находчивостью и познаниями в разных областях. Дживс также тщательно заботится о гардеробе Берти, о том, чтобы его одежда всегда была подобрана со вкусом и сидела на Берти безукоризненно. Берти частенько полагает, что вкус изменил Дживсу, но в итоге всегда признаёт, что вкус Дживса безупречен.

Библиография цикла о Дживсе и Вустере

1. сборник «The Man with Two Left Feet» (Левша на обе ноги)

☀Extricating Young Gussie (1915) 
Переводы:
 Спасение Гасси (пер. И. Бернштейн) — 2003
 На выручку юному Гасси (пер. И. Бернштейн) — 2004, 2004

2. сборник «My Man Jeeves» (1919)

☀The Artistic Career of Corky (1916) 
Переводы:
 Карьера художника Корки (пер. М. Гилинского) — 1995
 Тернистый путь к славе (пер. Н. Сечкиной) — 2003, опубликовано на сайте TRWS
 Триумфальный дебют Корки (пер. Ю. Жуковой) — 2003, 2004, 2004

☀ Jeeves and the Unbidden Guest (1916) 
Переводы:
 Дживз и незваный гость (пер. М. Гилинского) — 1995
 Дживс и незваный гость (пер. И. Шевченко) — 2003, 2004, 2004, 2004, 2004

☀ Jeeves and the Hard Boiled Egg (1917) 
Переводы:
 Дживс и жмот (пер. М.Гилинского) — 1995
 Дживс и «порядочный жила» (пер. В. Ланчикова) — 1999, 2000, 2002, 2004, 2004, 2004

☀ The Aunt and the Sluggard (1916) 
Переводы:
 Тётушка и лежебока (пер. М.Гилинского) — 1995
 Лодырь Рокки и его тётушка (пер. И. Шевченко) — 1999, 2000, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004

3. сборник "The Inimitable Jeeves"(1923)

☀The Inimitable Jeeves (1923) (в США: «Jeeves») 
Переводы:
 Шалости аристократов (пер. А. Черкашина) — 1992
 Дживс (пер. М. Гилинского) — 1995
 Этот неподражаемый Дживс! (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Невероятные приключения Дживса и Вустера (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ Jeeves Exerts the old Cerebellum (1921) 
Переводы:
 Старый волк знает толк (пер. А. Ливерганта) — Иностранная Литература № 7, 1992
 Дживс шевелит мозгами (пер. А. Черкашина) — 1992
 Дживс шевелит мозгами (пер. М. Гилинского) — 1995
 Дживс напрягает старые мозги (пер. В. Кондратенко) — Дон (Ростов-на-Дону) № 2, 1998
 Дживс шевелит мозгами (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Дживс напрягает извилины (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ No Wedding Bells for Bingo (1921) 
Переводы:
 Никаких свадебных колоколов (пер. А. Черкашина) — 1992
 Не дождаться Бинго свадебных колоколов (пер. М. Гилинского) — 1995
 Свадебные колокола для Бинго не зазвучат (пер. В. Кондратенко) — Дон (Ростов-на-Дону) № 2, 1998
 Свадебные колокола отменяются (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Карильон почти не слышен (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ Aunt Agatha Speaks her Mind (1922) 
Переводы:
 Откровения тётушки Агаты (пер. А. Черкашина) — 1992
 Тётя Агата высказывается (пер. М. Гилинского) — 1995
 Коварные замыслы тёти Агаты (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Дальняя дорога и напрасные хлопоты (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ Pearls Mean Tears (1922) 
Переводы:
 Жемчуг — это слезы (пер. А. Черкашина) — 1992
 Жемчуг к слезам (пер. М. Гилинского) — 1995
 Жемчуг к слезам (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Белый жемчуг — эмблема печали (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ The Pride of the Woosters is Wounded (1922) 
Переводы:
 Задета честь Вустеров (пер. А. Черкашина) — 1992
 Оскорблённая гордость Вустеров (пер. М. Гилинского) — 1995
 Удар по самолюбию Вустеров (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Честь семьи Вустеров (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ The Hero’s Reward (1922) 
Переводы:
 Награда герою (пер. А. Черкашина) — 1992
 Награда герою (пер. М. Гилинского) — 1995
 Награда герою (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Награда находит героя (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ Introducing Claude and Eustace (1922) 
Переводы:
 Клод и Юстас (пер. А.Черкашина) — 1992
 Познакомьтесь с Клодом и Юстасом (пер. М. Гилинского) — 1995
 На сцене появляются Клод и Юстас (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Близнецы, или братья-разбойники (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀Sir Roderick Comes to Lunch (1922) 
Переводы:
 Сэр Родерик прибывает на ленч (пер. А. Черкашина) — 1992
 Сэр Родерик приходит на ленч (пер. М. Гилинского) — 1995
 Сэр Родерик приходит обедать (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Психиатрический ленч (пер. Н.Лаврова) — 2001

☀ A Letter of Introduction (1918) 
Переводы:
 Рекомендательное письмо (пер. А. Черкашина) — 1992
 Рекомендательное письмо (пер. М. Гилинского) — 1995
 Рекомендательное письмо (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Без вины виноватый (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ Startling Dressiness of a Lift Attendant (1918) 
Переводы:
 Потрясающий наряд лифтёра (пер. А. Черкашина) — 1992
 Лифтёру неожиданно везёт (пер. М. Гилинского) — 1995
 Нарядный лифтёр (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Лиловое лифтёрское счастье (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ Comrade Bingo (1922) 
Сюжет
Старый друг Берти Вустера Ричард «Бинго» Литтл в очередной раз влюбляется в незнакомку. На этот раз его внимание привлекла дочь столяра Шарлотта Кордэ Роуботм (Rowbotham). В свободное от работы время отец и дочь Роуботм занимаются революционной пропагандой в надежде устроить большевистскую революцию. Желая завоевать доверие новых знакомых Бинго вступает в их организацию «Красный рассвет», цель которой «уничтожить буржуазию, разграбить особняки на Парк-Лейн и перерезать горло аристократам». Следует серия смешных приключений, включая званый обед, на котором Дживс и Вустер изображают двух «товарищей», причем Дживс демонстрирует познания советских идеологических клише («Коммунизм есть социализм плюс электрификация всей страны»). В конце концов, революционеры разоблачают Бинго и его роман с Шарлоттой терпит крах.
Переводы
 Старый друг Бинго (пер. А. Черкашина) — 1992
 Товарищ Бинго (пер. М. Гилинского) — 1995
 Товарищ Бинго (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Когда в товарищах согласья нет (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ Bingo has a Bad Goodwood (1922) 
Переводы:
 Скандал в «Гудвуде» (пер. А. Черкашина) — 1992
 Бинго не везёт в Гудвуде (пер. М. Гилинского) — 1995
 Бинго не везёт в Гудвуде (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Гудвуд, в котором разбиваются сердца (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ The Great Sermon Handicap (1922) 
Переводы:
 Большие гонки проповедников с гандикапом (пер. А. Черкашина) — 1992
 Проповедь с гандикапом (пер. М. Гилинского) — 1995
 Большой гандикап проповедников (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Богослужение с… гандикапом (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ The Purity of the Turf (1922) 
Переводы:
 Чистота нравов на беговой дорожке (пер. А. Черкашина) — 1992
 И никакого жульничества (пер. М. Гилинского) — 1995
 Честная игра (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Игра по правилам (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ The Metropolitan Touch (1922) 
Переводы:
 Немного столичного блеска (пер. А. Черкашина) — 1992
 Дух метрополии (пер. М. Гилинского) — 1995
 Столичные штучки (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Здоровый урбанистический дух (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ The Delayed Exit of Claude and Eustace (1922) 
Переводы:
 Отъезд с запозданием Юстаса и Клода (пер. М. Гилинского) — 1995
 Долгие проводы Клода И Юстаса (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Путешествие в Африку (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ Bingo and The Little Woman (1922) 
Переводы:
 Бинго и маленькая женщина (пер. А. Черкашина) — 1992
 Бинго и его жёнушка (пер. М. Гилинского) — 1995
 Бинго и его новая пассия (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Под звон свадебных колоколов (пер. Н. Лаврова) — 2001

☀ All’s Well (1922) 
Переводы:
 Все прекрасно (пер. А. Черкашина) — 1992
 Все хорошо, что хорошо кончается (пер. М. Гилинского) — 1995
 Все хорошо, что хорошо кончается (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004
 Хорошо кончается то, что кончается хорошо (пер. Н. Лаврова) — 2001

4. сборник "Carry On, Jeeves" (1925)

☀ Jeeves Takes Charge (1916) 
Переводы:
 Дживс берёт бразды правления в свои руки (пер. М. Гилинского) — 1995
 Командует парадом Дживс (пер. И. Бернштейн) — 1999, 2000, 2002, 2004, 2004, 2004

☀ В этот сборник также вошли ранее изданные 4 романа из сборника "My "Man Jeeves" (1919)

☀ The Rummy Affair of Old Biffy (1924) 
Переводы:
 Забавный случай со стариной Биффи (пер. М. Гилинского) — 1995
 Поразительное происшествие со стариной Биффи (пер. И. Бернштейн) — 1999, 2000, 2003, 2004, 2004, 2004

☀ Without the Option (1925) 
Переводы:
 Без замены штрафом (пер. Е. Толкачёва) — 1928, 1995
 Вместо штрафа (пер. М. Гилинского) — 1995
 Без права замены (пер. В. Шапенко) — 1999, 2000, 2003, 2004, 2004, 2004
 Без замены штрафом (пер. В. Вебера) — 2010

☀ Fixing it for Freddie (1925) 
Переводы:
 Как уладить дело Фреди (пер. М. Гилинского) — 1995
 Спасаем Фредди (пер. И. Архангельской) — 1999, 2000, 2003, 2004, 2004, 2004

☀ Clustering Round Young Bingo (1925) 
Переводы:
 Бинго Литтл попадает в переплёт (пер. М. Гилинского) — 1995
 Горой за Бинго (пер. В. Гусева) — 1999, 2000, 2004, 2004

☀ Bertie Changes His Mind (1922) 
Переводы:
 Берти меняет своё решение (пер. М. Гилинского) — 1995
 Берти меняет точку зрения (пер. Э. Новиковой) — 1999, 2000, 2002, 2004, 2004, 2004

☀Carry On, Jeeves (1925) 
Переводы:
 Вперёд, Дживс! (пер. М. Гилинского) — 1995
 Сборник из серии «Золотой фонд мировой классики» — 2004
 Рассказы — 2004

5. сборник "Very Good, Jeeves" (1930)

☀Very Good, Jeeves (1930) 
Переводы:
 Так держать, Дживс! (пер. М. Гилинского) — 1996
 Посоветуйтесь с Дживсом (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ Jeeves and the Impending Doom (1926) 
Переводы:
 Секретарь министра (пер. Е. Толкачёва) — 1928, 1995
 Дживс и неотвратимость судьбы (пер. М. Гилинского) — 1996
 Дживс и грозная поступь рока (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ The Inferiority Complex of Old Sippy (1926) 
Переводы:
 Находчивость Дживса (пер. Е. Толкачёва) — 1928, 1995
 Комплекс неполноценности старины Сиппи (пер. М. Гилинского) — 1996
 Старина Сиппи и его комплекс неполноценности (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ Jeeves and the Yule-tide Spirit (1927) 
Переводы:
 Весёлые праздники (пер М. Волосова) — 1928
 Дживз и весёлый дух Рождества (пер. М. Гилинского) — 1996
 Дживс и святочные розыгрыши (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ Jeeves and the Song of Songs (1929) 
Переводы:
 Дживс и Песня Песней (пер. М. Гилинского) — 1996
 Дживс и песнь песней (пер. В. Генкина) — 2000, опубликовано на сайте TRWS
 Дживс и песня песней (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ Episode of Dog McIntosh (1929) 
Переводы:
 Эпизод с собакой Макинтошем (пер. М. Гилинского) — 1996
 Случай с собакой Макинтошем (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ The Spot of Art (1929) 
Переводы:
 Произведение искусства (пер. М. Гилинского) — 1996
 Произведение искусства (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ Jeeves and the Kid Clementina (1930) 
Переводы:
 Дживс и девочка Клементина (пер. М. Гилинского) — 1996
 Дживс и маленькая Клементина (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ The Love That Purifies (1929) 
Переводы:
 Любовь, которая очищает (пер. М. Гилинского) — 1996
 Возвышающая душу любовь (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ Jeeves and the Old School Chum (1930) 
Переводы:
 Дживс и старая школьная подруга (пер. М. Гилинского) — 1996
 Дживс и старая школьная подруга (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ The Indian Summer of an Uncle (1930) 
Переводы:
 Бабье лето дяди Джорджа (пер. М. Гилинского) — 1996
 Золотая осень дядюшки Джорджа (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

☀ The Ordeal of Young Tuppy (1930) 
Переводы:
 Мучения Тяпы Глоссопа (пер. М. Гилинского) — 1996
 Тяжкое испытание, выпавшее на долю Таппи Глоссопа (пер. И. Шевченко) — 2000, 2003, 2004, 2005

6. Thank You, Jeeves (1934) - первый роман о Дживсе и Вустере 
Перевод:
 Дживс, вы — гений! (пер. Ю. Жуковой) — 2003, 2004, 2004, 2004, 2005

7. Right Ho, Jeeves (1934) [в США: «Brinkley Manor»] 
Переводы:
 Полный порядок, Дживс! (пер. М. Гилинского) — 1996
 Ваша взяла, Дживс (пер. И. Шевченко) — 2001, 2002, 2003, 2004

8. The Code of the Woosters (1938) 
Переводы:
 Кодекс Вустеров (пер. Е. Ратниковой, Н. Якутик) — 1992
 Кодекс чести Вустеров (пер. М. Гилинского) — 1996
 Фамильная честь Вустеров (пер. Ю. Жуковой) — 1998, 1999, 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005

9. Joy in the Morning (1946) 
Перевод: Радость поутру (пер. И. Бернштейн) — 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010

10. The Mating Season (1949) 
Переводы:
 Брачный сезон (пер. М. Гилинского) — 1996
 Брачный сезон (пер. И. Бернштейн) — 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010

11. Ring For Jeeves (1953) [в США: «The Return of Jeeves»] — единственный роман, где Дживс фигурирует без Вустера. 
 Перевод: Не позвать ли нам Дживса? (пер. И. Бернштейн) — 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005

12. Jeeves and the Feudal Spirit (1954) [в США: «Bertie Wooster Sees it Through»] 
 Перевод: Дживс и феодальная верность (пер. И. Бернштейн) — 2003, 2003, 2003, 2004, 2004

13. сборник «A Few Quick Ones» (1959)

☀ Jeeves Makes an Omelette (1959) 
 Перевод: Дживс готовит омлет (пер. А. Круглова) — 2004, 2004, 2004

14. Jeeves in the Offing (1960) (в США: «How Right You Are, Jeeves») 
Переводы:
 Дживс в отпуске (пер. М. Гилинского) — 1997
 На помощь, Дживс! (пер. А. Балясникова) — 1999, 2002, 2003, 2004

15. Stiff Upper Lip, Jeeves (1963) 
Переводы:
 Не унывай, Дживс! (пер. М. Гилинского) — 1997
 Держим удар, Дживс! (пер. И. Шевченко) — 1999, 2002, 2003, 2004

16. сборник «Plum Pie»

☀ Jeeves and the Greasy Bird (1965) 
 Перевод: Дживс и скользкий тип (пер. И. Бернштейн) — 2000, 2002, 2004, 2004, 2004

17. Much Obliged, Jeeves (1971) [в США: «Jeeves and the Tie that Binds»] 
 Перевод: Тысяча благодарностей, Дживс (пер. Л. Мотылёвой, Л. Мотылёва) — 2001, 2001, 2002, 2004

18. Aunts Aren’t Gentlemen (1974) [в США: «The Cat-Nappers»] 
 Перевод: Тётки — не джентльмены (пер. Н. Васильевой) — 2002

Примечания

Ссылки 
 Российское общество Вудхауза 

Пэлем Вудхауз
Произведения Пэлема Вудхауза
Юмористические сочинения
Книги по алфавиту